Loopband (transportmiddel), een horizontale of hellende lopende band waarmee mensen vervoerd worden, onder meer op een luchthaven
 Loopband (fitness), een apparaat dat onder meer wordt ingezet als fitness-materiaal en dat ook wordt toegepast in de revalidatie en sportgeneeskunde en in de ruimtevaart

Zie ook
 Lopende band
 Tredmolen